Birtokviszony, 2001-es film
Birtokviszony, 2009-es film